Osoby:
 Axel Schandorff – duński kolarz
 Lars Schandorff – duński szachista

Zobacz też:
 Schandorf